World Grand Prix 2020 – jedenasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Turniej ten rozegrany został w dniach 3-9 lutego 2020 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 40 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Runda 2: £ 7 500
Runda 1: £ 5000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 142, 140, 127, 110, 107, 105, 101, 100, 100  Neil Robertson
 138, 100, 100  Judd Trump
 134  Matthew Selt
 132, 129, 120, 102, 100  Ronnie O’Sullivan
 131, 111  Mark Selby
 130  Mark Allen
 129  Kyren Wilson
 129  Li Hang
 122  Michael Holt
 120, 114  Scott Donaldson
 115  David Gilbert
 107  Thepchaiya Un-Nooh
 106  Joe Perry
 105  Liang Wenbo
 103  Graeme Dott
 103  Zhao Xintong
 101  Xiao Guodong

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 World Grand Prix 2020 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Rankingowe turnieje snookerowe
2020 w Anglii
Sport w Anglii
2020 w snookerze